Léonard Duphot (1769-1797), général de la révolution française ;
 Henri Duphot (1810-1889), architecte français ;

 Rue Duphot, à Paris